Mega TV — грецький приватний телеканал.
 Mega TV (Флорида)
 MegaTV (Корея)
 Mega TV (Малайзія)